Pražské orgie:

Pražské orgie (kniha) – kniha z roku 1985
Pražské orgie (film) – film z roku 2019